Ви́ктор Михайлович Григо́рьев:
 Григорьев, Виктор Михайлович (1903—1982) — советский художник.
 Григорьев, Виктор Михайлович (род. 1939) — астрофизик, член-корреспондент РАН